L'Alliance citoyenne pour la démocratie en Europe – Avenir démocrate (ACDE-AD) est un parti politique lancé en 2007 par Jean-Marie Cavada et reposant sur la même structure juridique (association ).

Alliance citoyenne pour la démocratie en Europe 
L’Alliance citoyenne pour la démocratie en Europe (ACDE) est un mouvement politique fondé en 2007 par Jean-Marie Cavada, Claire Gibault et Janelly Fourtou, alors tous trois députés européens. Cavada a créé ce parti politique dans la volonté que cela fonctionne comme une .

Ce petit parti sera adhérent du Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ELDR) pendant quelques mois, jusqu'en 2009.

Lors du congrès de l'ELDR à Tallinn, les 11 et , l'ACDE est devenue la deuxième délégation française de ce parti européen en termes de membres. Cette délégation reste affiliée à l'ADLE (le groupe parlementaire dans lequel siègent aussi les membres de l'ELDR).

Après 2009, seul Cavada est réélu en tant que député européen, et il rejoint le Nouveau Centre ; l'Alliance n'a alors plus d'existence officielle.

Avenir démocrate 
Avenir démocrate (AD) est un mouvement politique créé en  par le député européen Jean-Marie Cavada après son intention de ne pas rejoindre le Mouvement démocrate sous le nom d'Alliance des citoyens pour la démocratie, devenue depuis ACDE. Le mouvement, qualifié par son fondateur de , est officiellement lancé le  et qui a adhéré depuis au parti européen ELDR (il revendique trois députés européens).

Cette structure s'inscrit dans la perspective de recomposition du centre.  M. Cavada entend ainsi .

Du point de vue de Jean-Marie Cavada, il s'agit d' (France 2). Il a également ajouté qu’il . Il a dénoncé le fait que , Jean-Marie Cavada n'a jamais adhéré au MoDem (lancé en ) bien qu'il ait personnellement organisé à Seignosse (Landes) le Forum des démocrates.

Ce mouvement n'a plus d'existence réelle, ni de site internet. Ses principaux responsables ont rejoint le Nouveau Centre.

Élus et personnalités 
 Jean-Marie Cavada : conseiller de Paris (groupe Centre et indépendants) et député européen (de 2004 à 2009, puis réélu en 2009 sous l'étiquette du Nouveau Centre)
 Christian Saint-Étienne : conseiller de Paris (groupe Centre et indépendants) et conseiller régional en Île-de-France (groupe Centre et apparentés)
 Claire Gibault : députée européenne (de 2004 à 2009)
 Janelly Fourtou : députée européenne (de 2004 à 2009)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Alliance centriste
 Génération citoyens
 La Gauche moderne
 Mouvement démocrate
 Les Centristes

Parti politique fondé en 2008
Parti politique disparu en 2009